Cherokee Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cherokee Mountain (Colorado)	
 Cherokee Mountain (Tennessee)